East Stoke kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 East Stoke, Dorset, ort, England, 
 East Stoke, Nottinghamshire, ort, England,